Typhlops cuneirostris  –  gatunek węża z rodziny ślepuchowatych.

Gatunek ten osiąga wielkość do 19 cm. Ciało czerwono-brązowe na grzbiecie. Jajorodny, zamieszkuje w miękkim piasku.

Występuje na terenie półpustynnych i sawannach w północno-wschodniej Kenii.

Przypisy 

Ślepuchowate
Łuskonośne Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1879 roku